Battaglia di Ascoli di Puglia del 279 a.C.
 Battaglia di Ascoli di Puglia del 209 a.C.